Aftermath (englisch „Nachwirkungen, Folgen“) steht für:

 Aftermath (Album), Musikalbum (1966) der englischen Rockband The Rolling Stones
 Aftermath (Hillsong-United-Album), Musikalbum (2011) der australischen Lobpreisband Hillsong United
 Aftermath (Band), US-amerikanische Progressive- und Thrash-Metal-Band
 Aftermath (Fernsehserie), kanadische TV-Serie (2016)
 Aftermath Entertainment, US-amerikanisches Hip-Hop-Plattenlabel
 The Aftermath (Stephen King), unveröffentlichte Novelle von Stephen King (1963)

Filme:
 Aftermath (1994), spanischer Horrorfilm
 Aftermath, Originaltitel des kanadischen Films Das Denver-Attentat (2002)
 Aftermath, weltweiter Titel des polnischen Kriegsfilms Pokłosie (2013)
 Aftermath (2014), US-amerikanischer Pornospielfilm
 Aftermath, Originaltitel des US-amerikanischen Films Vendetta – Alles was ihm blieb war Rache (2017)
 The Aftermath – Nach der Stunde Null, US-amerikanischer Science-Fiction-Film (1982)
 The Aftermath, Originaltitel des US-amerikanisch-britischen Spielfilms Niemandsland – The Aftermath (2019)
 Aftermath, US-amerikanischer Horrorfilm (2021)

Siehe auch: